NRK1 — норвежский общественный информационно-развлекательный телеканал. Входит в NRK.

История 

12 января 1952 года было проведено первое тестовое вещание, трансляция, длившаяся 32 минуты, состояла из часов с движущейся секундной стрелкой и сетки. Первая тестовая трансляция была проведена 12 января 1954, регулярное тестовое вещание началось 13 апреля 1958, регулярное — с 20 августа 1960. Является самым старым и самым крупным телеканалом Норвегии. В первом квартале 2012 года канал имел долю рынка 35,4 % (против 17,5 % у TV2, 7,3 % у TVNorges и 4,2 % у TV3).

С 7 февраля 2010 года вещает HD-версия телеканала: она дебютировала с показа 44-го Супербоула.

Программы 
Канал также показывает телепередачи из других скандинавских стран (например, в рамках сотрудничества Nordvision) и других стран Европы (например, в рамках Европейского вещательного союза). Основной информационной программой является программа «Dagsrevyen» (). Помимо производства и показа телепередач на норвежском (75 % на букмоле и 25 % на нюнорске), на канале часто показываются передачи на английском из США, Великобритании и Австралии. Закадровый перевод делается только для детских программ, для остальных делаются субтитры на норвежском языке, это обусловлено высоким уровнем знания английского в Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт NRK  

NRK
Общественные телеканалы Норвегии
Телеканалы, запущенные в 1958 году
Общественные телеканалы по алфавиту
Общественные телеканалы общей тематики
Общественные HD-телеканалы
Телеканалы без рекламы